Население Мозамбика в 2015 году составило 25 727 911 человек.

По среднему прогнозу, население страны к 2100 году составит 121,9 млн человек.

Размещение населения 
Население страны размещено неравномерно. Большая часть населения проживает в прибрежных районах, вдоль реки Замбези и на плато Ангония.

Демография 
В 2014 году естественный прирост населения составил 2,45 %. Детская смертность снизилась по сравнению с 1996 годом с 125 до 72 на 1000 младенцев. Рождаемость снизилась с 45 до 38, а смертность — с 18,97 до 12,34 на 1000 человек соответственно. Численность людей старше 65 лет выросла с 2,8 до 2,9 %, детей — понизилась с 46 до 45,3 % соответственно. По прогнозам, к 2050 году количество людей старше 65 лет в стране вырастет до 7,8 %.

Этнический состав 
98 % населения Мозамбика составляют народы языковой семьи банту. Наиболее многочисленным народом является народ макуа (более 50 %), живущий на севере страны. На юге, на границе с ЮАР, расселены тсонга (около 25 %). Вдоль озера Ньяса живут малави (около 13 %) и яо (более 3 %), в центре — шона (около 6 %), на северо-востоке — маконде. Имеются также суахили, зулу, которые по численности гораздо меньше.

В стране проживают выходцы из Азии (индийцы составляют 0,08 % населения), а также мулаты. Численность лиц европейской национальности сильно сократилась (с 2 % до 0,06 %) после получения Мозамбиком независимости. Еврейское население Мозамбика после прихода к власти Фрелимо постоянно сокращалось и, по состоянию на 2015 год составляло всего 35 человек.

Языки 

Португальский язык является единственным государственным языком, а также наиболее распространённым языком Мозамбика. На португальском языке говорит, согласно переписи населения, 50,3 % всего населения Мозамбика, из них лишь 10,7 % говорит на португальском языке, в качестве своего основного, первого языка. Большинство мозамбикцев, живущие в городах, говорят на португальском в качестве своего первого языка.

В 1975 году, после достижения независимости Мозамбика, около 80 % мозамбикцев не говорило на португальском языке. Новое руководство Мозамбика рассматривало португальский язык как средство объединения полиэтничного населения новой независимой страны и создание новой мозамбикской нации.

В Мозамбике имеется ещё 43 местных языка. Среди местных языков распространены множество диалектов языковой группы банту. На побережье севера страны, рядом с границей с Танзанией распространён язык суахили. На остальной части страны распространены множество мелких местных языков: макуа, сена, ндау, тсонга, ломве, маконде, чопи, чувабу, ронга, мвани, зулу, тсва и др..

Наиболее распространённые местные языки:

макуа, говорит около 41 % всего населения страны

сена, говорит, как минимум, 10 % населения

шона, говорит около 8 % населения

тсонга, говорит около 19 % всего населения страны.

Арабы, китайцы, и индийцы живущие в Мозамбике говорят, в основном, на португальском языке.

Португальский язык является языком обучения в школах и вузах. В Мозамбике вещают телеканалы из Португалии и Бразилии. По мере роста образованности и урбанизации в стране знание португальского языка в Мозамбике постоянно расширяется.

Религиозный состав 
Основная часть населения исповедует местные традиционные верования, остальные — католики и мусульмане.

Грамотность 
По сравнению с 1996 годом грамотность населения выросла с 40,1 % до 50,6 % в 2009 году.

Урбанизация 
Городское население страны составляет 31,8 % в 2015 году. Крупные города — Мапуту (1 114 000), Бейра (488 000), Матола (440 900), Нампула (305 000) и Шаи-Шаи (263 000).

Примечания

Ссылки 
 Этническая карта Мозамбика

 
Общество Мозамбика